Richard Woodville peut se référer à :

 Richard Woodville (1405-1469),  comte Rivers, important baron anglais ;
 Richard Woodville (1453-1491),  Rivers, fils du précédent.